Boidinia — рід грибів родини Russulaceae. Назва вперше опублікована 1982 року.

Класифікація 
До роду Boidinia відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Hjortstam, K.; Stalpers, J.A. 1982. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XI. Boidinia, a new genus segregated from Gloeocystidiellum. Mycotaxon. 14(1):75-81 - P.76

Роди грибів
Сироїжкові